Schmidbauer ist ein Familienname, der in Bayern und Österreich weit verbreitet ist.

Schmidbauer ist der Künstlername von
 Werner Schmidbauer (Musiker) (* 1961), deutscher Musiker und Fernsehmoderator

Schmidbauer ist der Familienname von
 Anton Schmidbauer (1877–1964), österreichischer Politiker (VdU)
 Barbara Schmidbauer (* 1937), deutsche Politikerin (SPD), MdEP
 Bernd Schmidbauer (* 1939), deutscher Politiker
 Dagmar Isabell Schmidbauer (* 1962), deutsche Autorin
 Georg Schmidbauer (1814–1875), bayerischer katholischer Geistlicher und Abgeordneter

 Josef Schmidbauer (1913–1971), deutscher Bauingenieur
 Joseph von Schmidbauer (~1793–1850), österreichischer Buchdrucker und Verleger
 Karl Schmidbauer (1921–1998), deutscher Maler 
 Kerstin Schmidbauer (* 1968), deutsche Filmproduzentin
 Konrad Schmidbauer (* 1895), deutscher Kriminalbeamter und SS-Führer
 Lambert Schmidbauer (1849–1932), österreichischer katholischer Geistlicher und Politiker
 Lea Schmidbauer (* 1971), deutsche Drehbuchautorin
 Maximilian Schmidbauer (* 2001), österreichischer Radsportler
 Richard Schmidbauer (1881–1975), deutscher Bibliothekar
 Sarah-Lavinia Schmidbauer (* 1980), deutsche Schauspielerin
 
 Wolfgang Schmidbauer (* 1941), deutscher Psychoanalytiker und freier Autor
 Wilhelm Schmidbauer (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler und Polizeipräsident

ist ein Ortsname:
 Schmidbauer (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Schmidbaur
 Schmiedbauer
 Schmidtbauer
 Schmidauer